È insignito dell'Ordine del distintivo d'onore nel 1957. Aveva un fratello, Vitalij: per qualche anno ha giocato a calcio prima di consacrarsi come schermitore, vincendo più volte il campionato di Mosca e quelli sovietici. Boris, dal 1922 al 1936, è insegnante di scherma.

Carriera

Statistiche da allenatore

Club 
In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Allenatore

Club 

Serp i Molot Mosca: 1936 (autunno)
Lokomotiv Mosca: 1964

Dinamo Mosca: 1940
CDKA/CDSA Mosca: 1946, 1947, 1948, 1950, 1951

CDKA/CDSA Mosca: 1945, 1948, 1951
Lokomotiv Mosca: 1957

Note

Collegamenti esterni